Julbach ist der Name von:

 Julbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Julbach (Inntal), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Niederbayern